«Сурьяванши» (Suryavanshi, ) — индийский фильм в стиле фэнтези, вышедший в прокат 14 февраля 1992 года.

Сюжет 
Сын богатого вдовца Вики (Салман Хан) и дочь археолога Сония (Шиба) нравятся друг другу и женятся по желанию родителей. После свадьбы они отправляются вместе с семьей в деревню, в которой отец Сонии при раскопках нашёл подземный дворец. В той местности согласно легенде обитает дух умершей принцессы Сурьялекхи (Амрита Сингх), и происходят странные вещи, наводящие ужас на людей. Принцесса ненавидела всех мужчин, пока не влюбилась в члена общины Солнечной расы — Сурьяванши — Викрама Сингха (Салман Хан). Викрам отвергает её за убийство своего друга, а сам погибает при трагических обстоятельствах. Теперь принцесса ждет своего возрождения, чтобы вернуть Викрама и снять с себя проклятие.

Семья Вики хочет быстрее покинуть это страшное место, но призрак не отпускает их. Все попытки побега оказываются неудачными. Наконец, становится известна причина — Вики как две капли воды похож на Викрама, и именно он должен стать жертвой темного плана Сурьялекхи.

В ролях 
 Салман Хан — Вики / Викрам Сингх, принц Сурьяванши
 Амрита Сингх — принцесса Сурьялекха
 Саид Джеффри — Дж. Б., отец Вики
 Шакти Капур — Раджгуру
  — Сония
  — Д. Д., отец Сонии
  — Махеш
  — королева-мать
 Кадер Хан — старик из деревни

Саундтрек

Критика 
Портал  назвал этот фильм худшим в карьере Салмана и одним из худших фильмов ужасов Болливуда.

Примечания

Источники 
 
 

Фильмы на хинди
Фильмы ужасов Индии
Фильмы Индии в жанре фэнтези
Фильмы о реинкарнации
Фильмы об археологах
Фильмы Индии 1992 года
Фильмы ужасов 1992 года
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях